Das Adjektiv global (von lateinisch: globus ‚Kugel‘, im übertragenen Sinne ‚Erdkugel‘, im Sinne ‚weltweit, umfassend‘) steht für:

 alle Staaten und Völker der Erde betreffend, siehe beispielsweise Globalisierung
 einen bestimmten Sichtbarkeitsgrad von Variablen in der Programmierung, siehe globale Variable
 mathematische Eigenschaften, die nicht auf eine Umgebung bezogen sind, siehe Umgebung (Mathematik)
 Global Television Network, ein kanadisches Fernsehnetzwerk.

Siehe auch:
 Maßstabsebene in der Geographie